Mitsuko Souma - um personagem fictício do livro, mangá e filme conhecido como Battle Royale
5581 Mitsuko - um asteróide

Desambiguações de antropônimos